Athyra ist

 eines griechischen Dorfes, siehe Athyra (Pella)
 der antike Name der türkischen Stadt Büyükçekmece
 ein vom Bistum dieser Stadt abgeleitetes Titularbistum, siehe Titularbistum Athyra